Stocken bezeichnet
 das Gerinnen
 die Gerinnung (Koagulation), siehe Flockung
 die Blutgerinnung
 die Gerinnung von Eiweißen, siehe Denaturierung (Biochemie)
 bei Büchern das Ansetzen von Stockflecken
 die Oberflächenbearbeitung von Natursteinen oder Beton mit dem Stockhammer

Stocken ist Name und Namensbestandteil von Gemeinden und Ortsteilen:
 Stocken-Höfen, Gemeinde im Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern
 Niederstocken, Gemeindeteil von Stocken-Höfen, bis Ende 2013 selbständige Gemeinde
 Oberstocken, Gemeindeteil von Stocken-Höfen, bis Ende 2013 selbständige Gemeinde
 Stocken (Ellwangen), Weiler im Stadtteil Rindelbach von Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Stockensägmühle, Wohnplatz im Stadtteil Rindelbach von Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Stocken (Egnach), Weiler der Gemeinde Egnach, Bezirk Arbon, Kanton Thurgau
 Stocken (Oberseen), ehemaliger Weiler bei Oberseen, Winterthur, Kanton Zürich
 Stocken (Osterzell), Ortsteil der Gemeinde Osterzell, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Stocken ist ein Familienname:
 Eduard von Stocken (1824–1897), preußischer Generalleutnant
 Leo von Stocken (1862–1926), preußischer Generalleutnant

Siehe auch: